Riedlberg ist der Ortsname von

 Riedlberg (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Riedlberg (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Riedelberg
 Riedberg